De negende etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een vlakke rit en werd verreden op 26 augustus 2012 over een afstand van 194 km van de Andorrese hoofdstad, Andorra la Vella naar Barcelona.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

09
Wielerwedstrijd in Catalonië
Sportevenement in Barcelona